Detta är en förteckning över kommuner och autonoma kommuner i Asturien, Spanien. Provinskod 33.

Se även 
 Spaniens kommuner
 Asturien

Referenser 

 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Spaniens kommuner
Asturien